Our Sound, The Arab Song Contest är den arabiska versionen av Eurovision Song Contest.

Den 7 december 2007 vann Nibras Media Ltd. rättigheterna till att producera en arabisk version av Eurovision Song Contest.

Det är fortfarande oklart vilket datum den första upplagan av Arab song Contest ska hållas.

Deltagande länder

Referenser

Musiktävlingar
Arabisk musik
Television i Afrika
Television i Asien
Populärmusikprogram på TV